LG poate fi:

 LG Group, al doilea cel mai mare conglomerat din Coreea de Sud
 LG Electronics, companie producătoare de electronice, parte a LG Group
 Letonia, codul FIPS 10-4 al acestei țări